Az 1986-os labdarúgó-világbajnokság C csoportjának mérkőzéseit június 1. és június 9. között játszották. A csoportban a Szovjetunió, Franciaország, Magyarország és Kanada szerepelt.

A csoportból Szovjetunió és Franciaország jutott tovább az első két helyen. A harmadik és negyedik helyezett Magyarország, valamint Kanada kiesett. A mérkőzéseken 16 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Kanada – Franciaország

Szovjetunió – Magyarország

Franciaország – Szovjetunió

Magyarország – Kanada

Magyarország – Franciaország

Szovjetunió – Kanada

Források 

Benedek Szabolcs: Ballada egy csapatról. A '86-os válogatott története; Szenzár, Bp., 2020

C3